Бабуля:
 Бабуля — уменьшительно-ласкательная форма обращения к бабушке.
 «Бабуля» — рассказ Стивена Кинга.

См. также